Zimodi,  (pronuncia-se Tsemârîy), significa "roupas de lã duplas", foi um dos filhos de Canaã, filho de Cam e, posteriormente, filho de Noé. Seus descendentes foram conhecidos como zemareus e viveram na cidade de Simyra, ou Sumra, na região a oeste do Monte Líbano, na costa adjacente aos arvadeus.

Narrativa bíblica 
Os filhos de Noé foram Sem, Cam (ou Cão) e Jafé, e os filhos de Cam foram Cuxe, Mizraim, Pute e Canaã. Canaã teve com descendentes, Sidom, Hete, os jebuseus, amorreus, girgaseus, heveus, arqueus, sineus, arvadeus, zemareus e hamateus; e depois se espalharam as famílias dos cananeus.

Canaã foi amaldiçoado por Noé porque Cam, seu pai, viu Noé nu, após Noé ter se embriagado; de acordo com a maldição, Canaã seria servo de Sem e de Jafé.

Identificação
 Na carta de Rib-Addu ao rei do Egito, ele pede ajuda, por sofrer ataque dos filhos de Ebed-Asirta, da cidade de Tsumura (Zemar) e da cidade de Irqata. Em outra carta, um aliado do rei do Egito relata a captura de Tsumura. 

 Em tabletes amarnas, datando aproximadamente de 1400 a.C., Zemar, ou Zumur, foi uma das mais importantes cidades fenícias, mas ela mais tarde quase desaparece da história, provavelmente porque os zemareus foram deslocados pelos arvadeus e, então, migraram para Semurium, um lugar com um templo dedicado ao deus Apolo, localizado próximo a Roma. Os zemareus também tinham uma colônia no Golfo Pérsico e devem ter migrado para a Indonésia e Filipinas, onde encontramos a cidade de Semarang, a ilha de Sumatra, a província e o mar de Samar. Samarinda é uma cidade na ilha de Borneu. Como há poucos negros que vivem nestas áreas, os zemareus provavelmente deslocaram-se para a Melanésia, Micronésia e/ou Polinésia.

Árvore genealógica baseada em Gênesis

Ver também
 Tabela das Nações
 Canaã
 Fenícia

Personagens do Antigo Testamento

Cidades da Fenícia